3 wsie na Białorusi:
 Abramowo – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Dymitrowicze
 Abramowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie wierchniedźwińskim, w sielsowiecie Kachanawiczy
 Abramowo – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie wierchniedźwińskim, w sielsowiecie Oświeja

26 miejscowości w Federacji Rosyjskiej:
 Abramowo – wieś w Kraju Permskim, w rejonie kosińskim
 Abramowo – wieś w Kraju Permskim, w rejonie krasnowiszerskim
 Abramowo – wieś w obwodzie iwanowskim, w rejonie iljińskim
 Abramowo – wieś w obwodzie iwanowskim, w rejonie jurjewieckim
 Abramowo – wieś w obwodzie iwanowskim, w rejonie szujskim
 Abramowo – wieś w obwodzie jarosławskim, w rejonie bolszesielskim
 Abramowo – wieś w obwodzie jarosławskim, w rejonie daniłowskim
 Abramowo – osiedle w obwodzie kaliningradzkim, w rejonie krasnoznamieńskim
 Abramowo – wieś w obwodzie kałuskim, w rejonie juchnowskim
 Abramowo – wieś w obwodzie kirowskim, w rejonie kiknurskim
 Abramowo – wieś w obwodzie kirowskim, w rejonie sanczurskim
 Abramowo – wieś w obwodzie kostromskim, w rejonie krasnosielskim
 Abramowo – nieistniejąca obecnie wieś w obwodzie leningradzkim, w rejonie gatczińskim
 Abramowo – wieś w obwodzie leningradzkim, w rejonie tichwińskim
 Abramowo – wieś w obwodzie moskiewskim, w rejonie siergijewo-posadskim
 Abramowo – sioło w obwodzie niżnonowogrodzkim, w rejonie arzamaskim
 Abramowo – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim, w rejonie krasnooktiabrskim
 Abramowo – sioło w obwodzie nowosybirskim, w rejonie kujbyszewskim
 Abramowo – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie dorohobuskim
 Abramowo – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie rudniańskim
 Abramowo – wieś w obwodzie smoleńskim, w rejonie tiomkińskim
 Abramowo – wieś w obwodzie swierdłowskim, w rejonie sysierckim
 Abramowo – wieś w obwodzie twerskim, w rejonie kimrskim
 Abramowo – wieś w obwodzie twerskim, w rejonie rżewskim
 Abramowo – wieś w obwodzie włodzimierskim, w rejonie mielenkowskim
 Abramowo – wieś w obwodzie wołogodzkim, w rejonie wołogodzkim